Recibe la denominación de fosfato de calcio, con la fórmula empírica Ca3(PO4)2, una familia de minerales que contienen iones de calcio (Ca2+) junto con ortofosfatos (PO43-), metafosfatos o pirofosfatos (P2O74-) y en forma ocasional iones de hidrógeno o hidróxido.

El fosfato de calcio es la principal forma en que el calcio se encuentra en la leche bovina. El setenta por ciento del hueso está constituido por hidroxiapatita, un mineral de fosfato de calcio (denominado mineral de hueso). Una gran proporción del esmalte dental también es fosfato de calcio.

Propiedades químicas 
A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los compuestos, la solubilidad del fosfato de calcio decrece con el aumento de la temperatura. Por lo tanto, el calentarlo causa la precipitación del compuesto.

En la leche de vaca está presente en concentraciones mayores de las que sería posible con un pH normal, porque se presenta de forma coloidal en micelas adheridas a la proteína de caseína con magnesio, zinc y citrato —denominado generalmente fosfato de calcio coloidal (CCP)—.

Usos 
Se utiliza en la producción de ácido fosfórico y fertilizantes; por ejemplo, en el proceso Odda. El uso excesivo de ciertas formas de fosfato de calcio puede dar lugar al lavado de nutrientes por aguas de escurrimiento de superficie y posteriores efectos adversos sobre las aguas receptoras, tales como bloom de algas y eutroficación.

El fosfato de calcio, con el número E E341, se emplea en el horneado de masas y panes como agente de levado. También se utiliza en la elaboración de quesos.

El fosfato tricalcio es utilizado como suplemento nutricional y se encuentra de forma natural en la leche de vaca, aunque las formas más comunes y económicas como suplemento son carbonato de calcio (que debe consumirse con los alimentos) y citrato de calcio (que puede ingerirse sin alimentos). La hidroxiapatita (o sea, fosfato de calcio dibásico) no ha sido estudiada en detalle como suplemento alimenticio, razón por la cual no se recomienda su uso como suplemento dietético.

Se lo utiliza en numerosos productos dentales para remineralización y como diluyente en algunos medicamentos; en ausencia de otros agentes colorantes, otorga a las pastillas un color grisáceo.

Otro uso de este compuesto es en la transfección de genes de células. Aunque no se posee una cabal comprensión del mecanismo, el precipitado de fosfato de calcio y el ADN forman un complejo que se cree ayuda a que el ADN penetre en la célula.

Compuestos del fosfato de calcio 
 Fosfato monocálcico o fosfato diácido de calcio, E341(i): Ca(H2PO4)2
 Fosfato bicálcico, fosfato ácido de calcio o fosfato hidrogenado de calcio, E341(ii): CaHPO4
 Fosfato tricálcico o fosfato de tricalcio, E341(iii): Ca3(PO4)2
 Fosfato tetracalcio Ca4(PO4)2

Farmacopea 
 British Pharmacopoeia

Referencias 

Compuestos de calcio
Fosfatos